Stati Uniti d'America
 Big Sandy – città della Contea di Chouteau, Montana
 Big Sandy – città della Contea di Benton, Tennessee
 Big Sandy – città della Contea di Upshur, Texas